Памятники штурмовику Ил-2 — самому массовому советскому самолету-штурмовику времён Великой Отечественной войны, созданному в ОКБ Ильюшина.

 Памятник штурмовику Ил-2 (Воронеж) — памятник, установленный в 1979 году около проходной воронежского авиазавода в честь трудового подвига.
 Памятник штурмовику Ил-2 (Дубна) — самолёт, упавший в 5 км от города установлен в качестве памятника в 2008 году.
 Памятник штурмовику Ил-2 (Истра) — старейший из памятников Ил-2 (его размерный макет) установленный в городском парке города Истры 9 мая 1965 года в честь обороны Москвы.
 Памятник штурмовику Ил-2 (Лебяжье) — памятник защитникам балтийского неба, установленный на центральной площади посёлка Лебяжье
 Памятник штурмовику Ил-2 (Москва) — памятник Ил-2 на территории «АК имени С. В. Ильюшина» в Москве. Установлен в 1978 году.
 Памятник штурмовику Ил-2 (Новороссийск) — поднятый в 1974 году со дна Чёрного моря штурмовик. Установлен на постамент в 1980 году.
 Памятник штурмовику Ил-2 (Самара) — памятник в Самаре (в годы войны местные заводы изготовили более 27000 Ил-2), установленный в 1975 году как символ боевой и трудовой доблести.

Ил-2